Tesa – zespół muzyczny
 Tesa – marka taśmy samoprzylepnej